Achacy Czema (zm. 1565) – wojewoda malborski, podkomorzy malborski
 Achacy Czema (zm. 1576) – wojewoda pomorski, starosta dzierżgoński i gniewski